Christendemocratische Volkspartij (Zwitserland), een Zwitserse landelijke politieke partij.
 Christendemocratische Volkspartij A.I., een Zwitserse lokale politieke partij in het kanton Appenzell Innerrhoden.
 Christen-Democratische Volkspartij (Nederland), een Nederlandse gemeentelijke politieke partij in Haarlemmermeer.